Košnica je nastamba za pčele, a može značiti i:

 Košnica (Desinić), naselje u općini Desinić;
 Košnica pri Celju, naselje u općini Celje, Slovenija;
 Košnica (Šentjur, Slovenija), naselje u općini Šentjur, Slovenija;
 Košnica (1982.) (La colmena), španjolski film Marija Camusja iz 1982.;
 Messier 44, Jaslice ili Košnica, skup zvijezda u zviježđu Rak.